Callebaut steht für:

 Barry Callebaut, Schokoladenhersteller
 Vincent Callebaut (* 1977), belgischer Architekt
 Werner Callebaut (1952–2014), belgischer Wissenschaftsphilosoph